Vaiala Tongan é um clube de futebol da Samoa Americana. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Samoa Americana